De Allsvenskan 2014 was het 90ste seizoen in de hoogste Zweedse voetbal afdeling, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 30 maart 2014 en eindigde op zondag 2 november 2014.

Malmö FF was de titelverdediger en wist deze te prolongeren, waardoor de club de achttiende landstitel veiligstelde. De club onder leiding van de Noorse trainer-coach Åge Hareide was koploper vanaf speelronde één en stond deze positie niet meer af gedurende het seizoen.

De competitie bestond uit 16 club teams; de beste 13 teams van het 2013 seizoen en de nummer 14 Halmstads BK dat de play-offs won van GIF Sundsvall met daarbij de gepromoveerde clubs Falkenbergs FF (debuut) en Örebro SK, beide afkomstig uit de Superettan.

Voortgang
 Bij de start van de competitie op zondag 30 maart 2014 werd de wedstrijd Helsingborgs IF-Djurgårdens IF gestaakt na 42 minuten speeltijd. De Djurgårdens-fans liepen boos het veld op nadat ze te horen hadden gekregen dat een mede-supporter overleden was na een incident buiten het stadion
 In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 702 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,93 doelpunt per wedstrijd.

Teams
De volgende teams speelden in de Allsvenskan in het seizoen 2014.

Locaties & stadions

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen Malmö FF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2015/16  (tweede kwalificatieronde)
AIK Solna en IFK Göteborg plaatsen zich voor de UEFA Europa League 2015/16
Mjällby AIF en IF Brommapojkarna degraderen rechtstreeks naar Superettan
Gefle IF speelt play-offs promotie/degradatie tegen Ljungskile SK, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

Gefle IF wint met 4–1 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2014 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Malmö FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmö FF, die in het seizoen 2014 onder leiding van de Noorse trainer-coach Åge Hareide voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zweden werden.

Prijzen
Op 6 november 2014 organiseerde 'C More Entertainment', voor het tweede jaar op rij, een prijzenuitreiking om het voetbalseizoen in de Allsvenskan af te sluiten.

Beste keeper 
Robin Olsen (Malmo FF)
Beste verdediger 
Johan Larsson (IF Elfsborg)
Beste middenvelder 
Emil Forsberg (Malmo FF)
Beste aanvaller 
Markus Rosenberg (Malmo FF)
Beste coach 
Age Hareide (Malmo FF)
Beste speler 
Markus Rosenberg (Malmo FF)
Talent van het jaar 
Gustav Engvall (IFK Goteborg)

Zie ook
Svenska Cupen 2013/14
Svenska Cupen 2014/15
Zweeds voetbalelftal in 2014

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2014